Southard ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Southard (1747–1842), US-amerikanischer Politiker
 Isaac Southard (1783–1850), US-amerikanischer Politiker
 James H. Southard (1851–1919), US-amerikanischer Politiker
 Milton I. Southard (1836–1905), US-amerikanischer Politiker
 Samuel L. Southard (1787–1842), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Southard Promontory, Landspitze an der Foyn-Küste, Grahamland, Antarktika
 Kap Southard, Kap zwischen Banzare- und Sabrina-Küste, Wilkesland, Antarktika
 Mount Southard, Berg im Viktorialand, Antarktika